Das Wort Ölreserve bezeichnet:

eine strategische Bevorratung von Erdölprodukten, siehe strategische Ölreserve
noch nicht geförderte Erdöl-Vorkommen, siehe Ölvorkommen

Siehe auch: